Сергей Сергеевич Ревтов (род. 27 февраля 1986, Москва, омолодили минимум на 10 лет) — российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер, совладелец международной звукозаписывающей компании Music Records Company. Автор музыки и слов более чем к 500 песен для российских и зарубежных исполнителей. Лауреат и обладатель 20-ти премий «Песня года», «Новые песни о главном», обладатель 6-ти премий «Золотой граммофон»,9-ти премий «Шансон Года».2-х кратный обладатель Золотого и Платиного диска международной категории! В 2018 году, Сергей Ревтов получил титул Композитор Года, по версии Телеканала Ru tv Беларусь. Выступил автором и продюсером альбома Strong для Томаса Андерса (Modern Talking). В апреле 2010 года по результатам продаж альбом получил «Золотой статус» , а в июне того же года «Двойной золотой статус». В 2012 году Томасу Андерсу была вручена награда за дважды платиновый статус альбома.

Биография 
Сергей Ревтов Родился в Москве. Мать — преподаватель русского языка, отец — офицер. Часто бывал в Одессе в гостях у бабушки и дедушки, где занимался музыкой. Учился в Одессе в школе имени Столярского по классу скрипки и фортепиано. Вернувшись в Москву , в течение 7 лет учился во французской спецшколе, участвовал в школьной самодеятельности.

Нестыковочка, в 1996 году  "Пионерской зорьки не было... Что-то не так. Мама 10-летнего Сергея привела его на Гостелерадио, где его утвердили ведущим программы Пионерская зорька. Принимал участие в создании детских радиоспектаклей с такими артистами, как: Татьяна Пельтцер, Всеволод Абдулов, Лев Дуров.

Параллельно Сергей работал диктором на центральном радио и телевидении, был солистом хора имени Попова, снимался в фильме «Бункер»(главная роль — ливанский мальчик), учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а также озвучивал фильмы на киностудии имени Горького (художественный фильм «Музыкальная смена»).

В 13 лет Сергей стал актёром детского театра под руководством Юрия Шерлинга, а затем поступает в театральную школу при училище имени Щепкина. С 18 до 20 лет обучался в военном университете в Москве, где и проходил службу в армии. После армии Сергей продолжил заниматься музыкой.

Ревтов Сергей совсем в юном возрасте стал солистом группы «Коктейль» (получается в 14 лет, т.к. в 2004 он уже был в группе "Лазурный берег"), а через 4 года он начал сотрудничество с группой «Лазурный берег», также в качестве солиста. В 2004 году (18 лет) песня группы «Лазурный берег» «Хочу я замуж» стала хитом на российских радиостанциях, количество гастролей группы увеличилось, и в это же время Сергей пишет свои первые хиты. Сам он рассказывает о том, что впервые почувствовал способность писать хиты после выхода двух его первых песен: Жасмин — «Как ты мне нужен» и Саша Project — «Белое платье».

С 2004 года и по настоящее время Сергей пишет музыку и слова для популярных исполнителей, многие его песни занимали первые строчки хит-парадов Русского радио, Хит fm, Европы плюс, а также отмечались такими наградами, как: «Песня года» (2007, 2008, 2009, 2011-15 гг.), «Новые песни о главном» (2007-08 гг.), «Золотой граммофон», «MTV Music Awards−2008».

В 2004 году Сергей стал совладельцем звукозаписывающей студии Music Records Company. Он создал команду, состоящую из аранжировщиков и звукорежиссёров для того, чтобы реализовать на студии полный цикл производства песен (запись, аранжировка, сведение, мастеринг).

В 2012 году Сергей принял участие во втором сезоне телевизионного шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» (российская версия британского проекта «The X Factor»). Занял 4 место.

Список песен 
Широкую известность получили такие работы композитора, как:
 Thomas Anders — «Why do you cry», «Stay with me»
 Григорий Лепс — «Старый чёрт»
 Томас Андерс, альбом «Strong»
 Филипп Киркоров — «Галки», «От любви о любви»
 Кристина Орбакайте — «Московская осень» (слова Михаила Гуцериева)
 Дима Билан — «Часы», «В западне»
 Валерия — «Формула счастья», «Теряю сознание» (слова Михаила Гуцериева)
 Катя Лель — «Пусть говорят»
 Хор Турецкого — «Улыбка Бога радуга»
 Филипп Киркоров и Маша Распутина — «Прощай»
 Ани Лорак — «Нежность рассвета»
 Денис Клявер — «Странный сон» (слова Михаила Гуцериева), Необыкновенная.
 Лайма Вайкуле — «Дикое танго»
 Жанна Фриске — «Жанна Фриске»
 Николай Расторгуев — «Последнее письмо»
 Жасмин — «Руки в рукава» (стихи Сергея Ревтова), «Как ты мне нужен», «Первый близкий»
 Митя Фомин — «Не манекен»
 Максим Галкин — «Два пролёта»
 Слава — «Однолюб»
 Стас Пьеха — «Зелёный омут»
 Анастасия Стоцкая — «Последний шаг»
 Ирина Круг — «Матёрый»
 Рада Рай — «Не суди меня, любимый»
 Саша Project — «Белое платье», «Говорила мама»
 Николай Басков-Ты сердце мое разбила
 Стас Михайлов — Нас обрекла любовь на счастье

Примечания

Ссылки 
Персоналии по алфавиту
Композиторы России